Флаг муниципального образования Шкуринское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5098.

Описание 
«Полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине чёрную вертикальную полосу в 1/9 длины полотнища, а вдоль нижнего края расширяющуюся от древка жёлтую орнаментальную полосу, образованную силуэтами двенадцати стилизованных колосьев, увеличивающихся вместе с шириной полосы (возрастающей от 1/4 до 1/2 ширины полотнища), причём чёрная полоса проглядывает сквозь элементы жёлтой; над полосой посередине и выше центра расположено изображение старинной символики Шкуринского куреня — белого креста под такой же короной, в окружении жёлтого дубового венка, по сторонам которого белые с чёрными деталями изображения вставших на дыбы коней».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений района, основой развития которых является выращивание зерновых.

Малиновый цвет — определяющий цвет запорожских (черноморских) казаков аллегорически указывает на то, что Шкуринский курень (позже станица) является одним из 38 переселившихся на Кубань казачьих куреней. Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, духовное богатство.

Изображение вздыбленных коней аллегорически указывает на конно-спортивную школу, находящуюся в поселении и символизирует храбрость, силу, быстроту и жизненную энергию.

Белый прямой равноконечный крест с венчающей белой короной и обрамлённый жёлтой дубовой ветвью — древняя эмблема Шкуринского куреня, ещё со времён Запорожья.

Чёрный цвет полосы, поверх которой расположена древняя эмблема Шкуринского куреня, аллегорически указывает на «чёрные» страницы в истории станицы Шкуринской.

Изображение креста символизирует христианство.

Обрамляющая крест с короной жёлтая дубовая ветвь символизирует мужество, отвагу и доблесть казаков — шкуринцев.

Примечания